A Temporada da Deutschen Tourenwagen Meisterschaft de 1987 foi a quarta temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve dez rodadas. O campeão foi o belga Eric van de Poele.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1987 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1987